Сюрья:

 Сюрья — река в Пермском крае.
 Сюрья — деревня в Волховском районе Ленинградской области.